Embers steht für:
 Embers (Lied), Lied von James Newman (2021)

Embers ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Embers (* 1981) deutscher Fußballer
 Friedrich Heinrich d’Embers (1741–1803), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Ember